Biografies:
 Papes de Roma:
 Climent I (88-97) 
 Climent II (1046-1047) 
 Climent III (1187-1191) 
 Climent IV (1265-1268) 
 Climent V (1305-1314)
 Climent VI (1342-1352) 
 Climent VII d'Avinyó (1378-1394)
 Climent VII (1523-1534) 
 Climent VIII (1592-1605) 
 Climent IX (1667-1669)
 Climent X (1670-1676) 
 Climent XI (1700-1721) 
 Climent XII (1730-1740)
 Climent XIII (1758-1769) 
 Climent XIV (1769-1774)
 Altres personatges:
 Climent de Constantinoble, historiador romà d'Orient.
 Climent (esclau), esclau d'Agripa Pòstum 
 Climent d'Alexandria o Climent Alexandrí, patriarca d'Alexandria.
 Climent d'Arretium o Climent Arretí, romà de rang senatorial, parent de Vespasià.
 Cassi Climent, cavaller romà 
 Tit Flavi Climent (cònsol), cònsol romà
 Pactumeu Climent, jurista romà 
 Terenci Climent, jurista romà
 Obres literàries: Climent (novel·la), escrita per Carles Fages de Climent (1933)